Campionatul de Rasboiu (1942/1943) – był to sezon nieoficjalnych mistrzostw Rumunii w piłce nożnej rozgrywanych podczas II wojny światowej. Nieoficjalnym mistrzem Rumunii została drużyna FC Craiova.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 

1942 w piłce nożnej
1943 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1942 w Rumunii
1943 w Rumunii